

Patronyme 

 Adrien Pelt (1892-1981), journaliste, fonctionnaire international et diplomate néerlandais
 Jean-Baptiste Pelt (1863 - 1937), évêque de Metz
 Jean-Marie Pelt (1933 - 2015), pharmacien, biologiste, botaniste et écologue français

 Personnages de fiction
 Grace Van Pelt, personnage de la série télévisée américaine Mentalist 
 Van Pelt, personnage  du film Jumanji

Toponymie 

 Pelt est une commune belge depuis le , issu de la fusion de Overpelt et Neerpelt, dans la province de Limbourg.